Antonio López de Ávila Muñoz (Las Palmas de Gran Canaria, España, 8 de noviembre de 1968) es un empresario español que tiene el cargo de presidente de SEGITTUR.

Reseña biográfica 
Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Máster en Dirección de Comercio Exterior por ESIC y Executive Master in Business Administration por IE Business School. 

Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el sector turístico. Ha sido Asesor y Director de Gabinete de dos Secretarios de Estado de Turismo y ocupó el puesto de presidente de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, desde 2012 a 2017. En este periodo es nombrado Asesor Especial del Secretario General de la Organización Mundial del Turismo en temas de Innovación y Tecnología. Actualmente sigue colaborando con la UNWTO, apoyando a la organización en temas de innovación, transformación digital e impulso de ecosistemas emprendedores, impartiendo conferencias en todo el mundo para gobiernos y sector privado.

Asimismo, cuenta con una amplia experiencia académica, como director del área de Turismo, Director del Executive Master y del Programa Superior en Dirección de Empresas Turísticas del IE Business School (2004-2012), escuela de negocio que figura entre las primeras del mundo. 

Ha sido autor y coordinador de proyectos de investigación en el sector turístico en los campos de las nuevas tecnologías, MICE y creación de producto turístico, entre otros, y también de algunas publicaciones de la Organización Mundial del Turismo.

Ha sido consejero de Paradores de Turismo de España, de CONTURSA y es asesor externo de empresas del sector turístico. Además, como emprendedor ha creado varias empresas y ha apoyado siempre iniciativas empresariales en distintos sectores: organización de congresos, restauración, formación, etc.

Actualmente es Presidente y CEO de Tourism Data Driven Solutions, empresa global de consultoría y asesoría en temas de innovación y tecnología en el sector turístico. Además, TDDS hace también desarrollo tecnológicos propios como son: la app hi+Card, el software de loyalty "CLEVERUS" y el software para generar el billete de transporte multimodal "ONEPASS". Estos últimos desarrollos, realizados en tecnología blockchain e Inteligencia Artificial, han sido apoyados por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España por su alto componente de I+D+i.

Smart Destination 
Su iniciativa más significativa por su importancia global ha sido la puesta en marcha en 2012 del proyecto de “Smart Tourist Destination” o “Smart Destination” en España, como primer destino a nivel mundial en el que se implementa de manera efectiva. Él y su equipo han fijado los términos y han comenzado a ponerlo en marcha, en toda su complejidad, en varios destinos piloto en España y, en 2015, han comenzado exportar el modelo a otros países del mundo como México, Colombia o Perú. Única iniciativa merecedora de un doble reconocimiento por parte de la Organización Mundial del Turismo (UNWTO Ulysses Award 2018 for Innovation in Research and Technology) y de la World Travel & Tourism Council (WTTC Global Champion Award in 2019).

Ha liderado también la creación del primer comité de Normalización de un Destino Inteligente en el mundo a través de la entidad de certificación española AENOR, que publicará las dos primeras normas de Destinos Inteligentes antes de final de 2015.

Gracias a su perfil académico, imparte conferencias en el mundo con el objetivo de diseminar este nuevo paradigma de desarrollo turístico que engloba: innovación, tecnologías, sostenibilidad y accesibilidad. El modelo turístico del siglo XXI que generará incontables oportunidades de negocio y de desarrollo de infraestructuras sobre todo de comunicaciones/conectividad (wifi, wimax, iBeacons, etc.) y de eficiencia energética.

Premios y reconocimientos 
Premio a la Innovación, GEBTA, 2010

Referencias 

Empresarios de Canarias
Nacidos en Las Palmas de Gran Canaria